14. међузонски шаховски турнир је једна од етапа такмичења за првака света , одржаног у  Суботици од 22. јуна до 14. јула 1987 године. 

На мечеве кандидата пласирали су се Сакс, Шорт и Спилман. 

Љубомир Кавалек се због хроничног бронхитиса повукао са турнира после седам кола; његови резултати нису укључени у збир за остале играче. 

Роберт Хибнер је такође требало да игра, али се повукао пре почетка турнира, због свог бојкота ФИДЕ догађаја. 

Золтан Рибли је показао незадовољство, тако што је одбио да игра додатни меч са Таљем за прву резерву на мечевима кандидата.

Турнирска табела 

{| class="wikitable"
|+ Међузонски турнир Суботица, 22.06. - 14-07. 1987 год.
|-
! № !! Учесник !! Рејтинг !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! 13 !! 14 !! 15 !! 16 !! Бодови !! Tie break
|- style="background:#ccffcc;"
| 1 || align=left| || 2570 ||  || 1 || ½ || ½ || ½ || 1 || 1 || ½ || ½ || 0 || 1 || ½ || 1 || ½ || 1 || 1 || 10½ || 74.25
|- style="background:#ccffcc;"
| 2 || align=left| || 2615 || 0 ||  || ½ || ½ || 1 || 1 || ½ || 1 || ½ || 1 || ½ || 1 || ½ || 1 || ½ || 1 || 10½ || 73.00
|- style="background:#ccffcc;"
| 3 || align=left| || 2550 || ½ || ½ ||  || 0 || 1 || ½ || ½ || ½ || 1 || ½ || 1 || 1 || ½ || 1 || 1 || 1 || 10½ || 70.75
|-
| 4 || align=left| || 2605 || ½ || ½ || 1 ||  || ½ || ½ || 1 || ½ || ½ || ½ || 1 || 1 || ½ || 1 || 0 || 1 || 10 || 72.50
|-
| 5 || align=left| || 2580 || ½ || 0 || 0 || ½ ||  || ½ || ½ || ½ || 1 || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 10 || 63.25
|-
| 6 || align=left| || 2495 || 0 || 0 || ½ || ½ || ½ ||  || ½ || ½ || ½ || 1 || 0 || 1 || ½ || 1 || 1 || 1 || 8½ || 
|-
| 7 || align=left| || 2505 || 0 || ½ || ½ || 0 || ½ || ½ ||  || ½ || 0 || ½ || 1 || 1 || ½ || ½ || 1 || 1 || 8 || 
|-
| 8 || align=left| || 2550 || ½ || 0 || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ ||  || ½ || 0 || 0 || 1 || 1 || ½ || 1 || ½ || 7½ || 52.00
|-
| 9 || align=left| || 2570 || ½ || ½ || 0 || ½ || 0 || ½ || 1 || ½ ||  || 1 || 0 || 0 || 1 || 0 || 1 || 1 || 7½ || 51.00
|-
| 10 || align=left| || 2540 || 1 || 0 || ½ || ½ || ½ || 0 || ½ || 1 || 0 ||  || 1 || 0 || 0 || ½ || ½ || 1 || 7 || 
|-
| 11 || align=left| || 2505 || 0 || ½ || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 1 || 1 || 0 ||  || ½ || 0 || 1 || ½ || 1 || 6½ || 
|-
| 12 || align=left| || 2465 || ½ || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 1 || ½ ||  || 1 || 1 || 1 || 0 || 6 || 
|-
| 13 || align=left| || 2575 || 0 || ½ || ½ || ½ || 0 || ½ || ½ || 0 || 0 || 1 || 1 || 0 ||  || ½ || 0 || ½ || 5½ || 
|-
| 14 || align=left| || 2495 || ½ || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || ½ || 1 || ½ || 0 || 0 || ½ ||  || 1 || ½ || 5 || 
|-
| 15 || align=left| || 2425 || 0 || ½ || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || ½ || 0 || 1 || 0 ||  || ½ || 4 || 
|-
| 16 || align=left| || 2310 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || 0 || 0 || 0 || 1 || ½ || ½ || ½ ||  || 3 || 
|-
| 17 || align=left| || 2560 ||  || ½ ||  ||  ||  ||  || ½ ||  || ½ || 0 ||  || 1 ||  ||  || ½ ||  ||  || 
|}

Литература 
 Шахматы: энциклопедический словарь / гл. ред. А. Е. Карпов. — М.: Советская энциклопедия, 1990. — С. 470, 600. — 621 с. — 100 000 экз. — ISBN 5-85270-005-3.

Спољашње везе 

 Партије на сајту pgnmentor.com
 Партије на сајту chessgames.com

Референце 

Светски шампионат у шаху
Међузонски турнир у шаху
Шаховски турнири
Шах у Југославији
Шах у 1987.